Pastwiska ist der Name von mehreren Ortschaften im heutigen Polen:

 Pastwiska (Cieszyn), Stadtteil von Cieszyn, Woiwodschaft Schlesien

 Pastwiska (Barciany), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Milchbude, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Pastwiska (Zarszyn), Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Zarszyn
 Pastwiska (Nowe), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Nowe
 Pastwiska (Iłża), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Iłża